Joonas Lehtivuori (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Ilves Tampere || SM-Liiga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Ilves Tampere || SM-Liiga ||40 ||0 ||0 ||0 ||18 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008 || Ilves Tampere || SM-Liiga ||48 ||8 ||13 ||21 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Ilves Tampere || SM-Liiga ||44 ||4 ||8 ||12 ||16 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 || Phantoms de l'Adirondack || LAH ||66 ||5 ||18 ||23 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Phantoms de l'Adirondack || LAH ||32 ||2 ||7 ||9 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || KalPa || SM-Liiga ||19 ||0 ||2 ||2 ||14 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2011-2012 || MODO Hockey || Elitserien ||54 ||3 ||9 ||12 ||18 ||6 ||0 ||0 ||0 || 4
|-
|2012-2013 || MODO Hockey || Elitserien || 55|| 3|| 15||18|| 16|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014 || MODO Hockey || SHL || 38|| 5|| 1|| 6|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015|| MODO Hockey || SHL || 52|| 3||4 ||7 || 40||1  || 0|| 0||0 || 0
|-
|2015-2016 || HPK Hameenlinna || SM-Liiga ||27 ||2 ||4 ||6 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || HPK Hameenlinna || SM-Liiga ||56 ||7 ||18 ||25 ||22 ||7 ||2 ||4 ||6 ||16
|-
|2017-2018 || HPK Hameenlinna || SM-Liiga ||52 ||8 ||26 ||34 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Adler Mannheim || DEL ||41 ||8 ||23 ||31 ||26 ||14 ||0 ||3 ||3 ||12
|-
|2019-2020 || Adler Mannheim || DEL ||45 ||3 ||17 ||20 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Adler Mannheim || DEL ||28 ||4 ||12 ||16 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| Adler Mannheim || DEL ||  ||

Notes et références 

Naissance en juillet 1988
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du MODO hockey
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Adler Mannheim